Генри Фицрой (; 10 февраля 1790 — 26 марта 1863, Уэйкфилд Лодж, Нортгемптоншир, Великобритания) — британский аристократ и политик-виг, 5-й герцог Графтон, 5-й граф Юстон, 6-й граф Арлингтон, 5-й виконт Ипсвич, 6-й барон Арлингтон, 5-й барон Садбери с 1844 года (до 1811 года носил титул учтивости виконт Ипсвич, в 1811—1844 годах — граф Юстон). В 1818—1820, 1826—1831 и 1834—1841 годах заседал в Палате общин.

Биография 
Генри Фицрой родился 10 февраля 1790 года в Саутхилле (Бедфордшир) и стал старшим сыном Джорджа Фицроя, 4-го герцога Графтона (1760—1844), и Шарлотты Мэри Уолдгрейв (1761—1808), дочери Джеймса Уолдгрейва, 2-го графа Уолдгрейва. Он учился в школе Хэрроу и Тринити-колледже в Кембридже.

Фицрой заседал в Палате общин от Бери-Сент-Эдмундс (1818—1820, 1826—1831) и Тетфорда (1834—1841). 24 мая 1830 года он был назначен полковником милиции Западного Суффолка. В 1844 году Фицрой унаследовал титулы и владения отца и занял место в Палате лордов. Он умер в 1863 году, в возрасте семидесяти трех лет, в Уэйкфилд-Лодж, недалеко от Поттерспери (Нортгемптоншир).

Семья 
20 июня 1812 года в Лиссабоне (Португалия) Генри Фицрой женился на Мэри Кэролайн Беркли (1795—1873), дочери адмирала сэра Джорджа Кренфилда Беркли и леди Эмилии Шарлотты Леннокс. У супругов было пять детей:

 Леди Мэри Элизабет Эмили Фицрой (1817 — 22 августа 1887), жена Огастеса Фредерика Фиппса (1809—1896), сына 1-го графа Малгрейва;
 Леди Мэри Луиза Фицрой (18 апреля 1818 — 10 мая 1912), жена Эдварда Дуглас-Пеннанта, 1-го барона Пенрина (1800—1886);
 Уильям Генри Фицрой, 6-й герцог Графтон (5 августа 1819 — 21 мая 1882);
 Подполковник Огастес Чарльз Леннокс Фицрой, 7-й герцог Графтон (22 июня 1821 — 4 декабря 1918);
 Полковник лорд Фредерик Джон Фицрой (4 апреля 1823 — февраль 1919).

Предки

Примечания 

5
6
6
Члены парламента Соединённого королевства (1818—1820)
Члены парламента Соединённого королевства (1826—1830)
Члены парламента Соединённого королевства (1830—1831)
Члены парламента Соединённого королевства (1832—1835)
Члены парламента Соединённого королевства (1835—1837)
Члены парламента Соединённого королевства (1837—1841)